Gaoyang, autre nom de Zhuanxu, un souverain légendaire chinois
 xian de Gaoyang, subdivision administrative de la province du Hebei.